А́зура Дон Скай (), урождённая — Сторожи́нски (; , , , Калифорния, США) — американская .

Биография 
Азура Дон Скай, урождённая Сторожински, родилась 8 ноября 1981 года в  (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Её родители были геммологами-любителями, которые назвали её в честь азурита, полудрагоценного минерала. Лазурь (Azure) — это цвет, часто ассоциируемый с небом (Sky), таким образом, она получила свой будущий сценический псевдоним «Azura Skye». Её дед, , который умер за 7 месяцев до её рождения, был актёром, известным своей ролью заместителя шерифа Лофти Крейга в сериале-вестерне «» (1954—1957), а также девелопером в Лос-Анджелесе. Она получила образование в Школе Брентвуда.

Карьера 
Будучи из семьи шоу-бизнеса, она начала свою карьеру в качестве актрисы в возрасте трёх лет и совершила поездку по Европе вместе с театральной группой «Playhouse» в Санта-Монике в возрасте одиннадцати лет.

Впервые получила признание за роль Джейн в телевизионном ситкоме «» на «The WB». Она также сыграла роль Кэсси Ньютон в двух эпизодах седьмого сезона телесериала «Баффи — истребительница вампиров».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США